Malik
Malik (nome)

Persone 
Anas ibn Malik – Compagno del profeta Maometto
Anu Malik – compositore indiano
Art Malik – attore pakistano naturalizzato britannico
Jakov Aleksandrovič Malik – diplomatico e politico sovietico
Jan Malík – calciatore ceco
Janusz Malik – saltatore con gli sci polacco
Osama Malik – calciatore australiano
Rehman Malik – politico e funzionario pakistano
Richard Malik, calciatore tedesco
Saray Malik Katun, principessa e sposa di Tamerlano
Tarif ibn Malik, comandante berbero
Temur Malik, condottiero mongolo
Tunku Abdul Malik, principe malese
Zayn Malik, cantante britannico, membro degli One Direction